Sanio se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Gustav Sanio
 Carl Karl Gustav Sanio